

Patronyme
 Anna Clyne (1980) est une compositrice britannique.
 Alan Clyne (1986-) est un joueur de squash écossais.
 Nathaniel Clyne (1991- ) est un footballeur anglais.
 Nicki Clyne (1983- ) est une actrice canadienne.

Homonymie de patronyme